BOC steht für: 

 Baltisches Orgel-Centrum
 Bank of Canada
 Bank of China
 Binary Offset Carrier, spezielles Frequenzbandspreizungsverfahren im Funkverkehr
 Blue Öyster Cult, amerikanische Hardrock-Band
 den Flughafen Bocas del Toro in Panama nach dem IATA-Flughafencode
 BOC (Unternehmen), britisches Industriegaseunternehmen, heute Teil der Linde AG
 Bestimmbare Organische Chemikalie, jede nicht in den Chemikalienlisten des BAFA genannte Chemikalie, die durch ihre chemische Bezeichnung oder Strukturformel charakterisierbar ist

BoC steht für:
 Boards of Canada, schottisches Musikduo

BO-C steht für:
 Departamento Cochabamba, Bolivien nach ISO-3166-2

Boc steht als Abkürzung für:
 Boc-Schutzgruppe (tert-Butyloxycarbonyl), Schutzgruppe in der organischen Chemie

Boc ist der Nachname folgender Personen:
 Alexandru Boc (* 1946), rumänischer Fußballspieler
 Emil Boc (* 1966), rumänischer Politiker

Boč steht für:
 Boč, Ortsteil von Stráž nad Ohří, Tschechien
 Boč (Berg), Berg in der Nähe von Poljčane im östlichen Teil Sloweniens

Siehe auch:
 Bok
 Bock

Abkürzung